Het Europees kampioenschap marathon van 1966 werd gehouden op zondag 4 september 1966 in Boedapest.

In totaal finishten er 26 mannen bij deze wedstrijd. Marathonwedstrijden voor vrouwen bestonden er in die tijd nog niet.

Uitslag 

Europees kampioenschap marathon
Sportevenement in Boedapest
Atletiekwedstrijd in Hongarije
Marathon in 1966
atletiek